L'expression « Conseil des Cinq-Cents » peut désigner plusieurs assemblées :
 La Boulè, organe de la démocratie athénienne, également appelée Conseil des Cinq-Cents ou les Cinq-Cents ;
 Le Conseil des Cinq-Cents, assemblée législative en France de 1795 à 1799.
Le Consiglio dei Cinquecento, à Florence.